El Tangoterapia o Tango terapia se lo denomina al baile del ritmo que lleva el nombre de 2x4, y así transcurrir una caminata o ejercicio de canto, música y baile que entretiene a los bailarines, además aprecian la música que los acompaña.

En Buenos Aires, en los primeros tiempos, se mantenía una gran diferencia entre escuchar la música y bailar el Tango.
Luego en la mitad de la década del 2010, se ha promovido el baile y la música del Tango como un pasatiempo lo que en la
actualidad está de moda. En primer lugar era solo una idea a través de la publicidad y finalmente pasó hacerse una costumbre y una actividad en la cual la gente mayor que ha vivido el siglo XX tomaron el paso del tango como una actividad cultural y recreativa.

En la última década del siglo XX, la música tuvo una época especial, emotiva y exitosa al nivel Internacional, sin embargo, el Tango estaba poco presente, pero, en los años 2000 volvió a aparecer el Tango, el Electrotango, el Libertango, entre otros.

Véase también 

Definición de Tango Terapia :Concepto de Tangoterapia:

Entiéndase por Tangoterapia al uso del tango en todas sus manifestaciones artísticas: música,canto,baile y poesía aplicadas como herramientas educativas-terapéuticas, tanto en el campo de la prevención primaria como en el tratamiento de diversas problemáticas y/o patologías, con el fin de promover la salud psico-física-social en las diferentes etapas de la vida, un desarrollo armónico, una mayor integración social y una mejor calidad de vida.

  Lic.María Eugenia Cuyás    -     Lic. Rosa Beatriz Sostnisky

 Baile
 Expresión corporal
 Musicoterapia

Referencias 

Tango
Terapia
Psicoterapia